AEGON GB Pro-Series Barnstaple 2010 — 3-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира, игравшегося на крытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования прошли в Барнстапле, Великобритания, с 4 по 10 октября 2010 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ромина Опранди (№ 61 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Алисон Риск выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в туре федерации.
 Юханна Ларссон уступает 3й финал в сезоне и 8й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Андреа Главачкова выигрывает 1й титул в сезоне и 16й за карьеру в туре федерации.
 Михаэлла Крайчек выигрывает 2й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 AEGON GB Pro-Series Barnstaple
 Цикл женских турниров ITF 2010

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Великобритания
Теннис
Октябрь 2010 года
2010